Padre Bernardo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Padre Bernardo (ort), Goiás, 
 Padre Bernardo (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar